Афанасов — фамилия; имеет женскую форму Афанасова.
 Афанасов, Андрей (род. 1977) — эстонский футболист.
 Афанасов, Владимир Александрович (1920—1996) — электромонтёр Северодвинского эксплуатационно-технического узла связи, Архангельская область, Герой Социалистического Труда.
 Афанасов, Михаил Александрович (род. 1953) — член Совета Федерации России, представитель от правительства Ставропольского края (с 2012 года).

Афанасова 
 Афанасова, Виктория Сергеевна (род. 1988) — российская футболистка и мини-футболистка, нападающая, чемпионка Европы 2005 года.

См. также 
 Афанасово
 Примечания